Plusieurs lieux de culte sont dédiés à la Nativité de la Mère de Dieu.

l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Ljubinje ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Kneževo ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Leskovac ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Mrkonjić Grad ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu d'Obudovac ;
la cathédrale de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Sarajevo ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Starčevica, un quartier de Banja Luka ;
 l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Zenica.

L'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Beljajka ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Bogatić ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Botoš ;
l'église en bois de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Četereže ;
la nouvelle église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Četereže ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Goračići ;
l'Église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Gornji Banjani ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu d'Ivkovački Prnjavor ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Lipe ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Miloševac ;
l'église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu de Novaci.